Aubach (Aar), een zijrivier van de Aar bij Aarbergen in Hessen
 Aubach (Dill), een zijrivier van de Dill bij Haiger in Hessen
 Aubach (Elsava), een zijrivier van de Elsava bij Eschau in Beieren
 Aubach (Friesenbach), een zijrivier van de Friesenbach bij Kasendorf in Beieren
 Aubach (Gelbach), een zijrivier van de Gelbach bij Montabaur in Rijnland-Palts
 Aubach (Kinsach), een zijrivier van de Kinsach bij Wolferszell in Beieren
 Aubach (Lohr), een zijrivier van de Lohr bij Partenstein in Beieren
 Aubach (Pilsensee), een zijrivier van de Pilsensee bij Hechendorf in Beieren
 Aubach (Schwabach), een zijrivier van de Schwabach bij Igensdorf in Beieren
 Aubach (Sendelbach), een zijrivier van de Sendelbach bij Bayreuth in Beieren
 Aubach (Weiße Elster), een zijriver van de Weiße Elster bij Greiz in Thüringen
 Aubach (Wied), een zijrivier van de Wied bij Neuwied in Rheinland-Pfalz